Austrogautieria — рід грибів родини Gallaceaceae. Назва вперше опублікована 1985 року.

Класифікація 
До роду Austrogautieria відносять 8 видів:
 Austrogautieria albida
 Austrogautieria chlorospora
 Austrogautieria clelandii
 Austrogautieria costata
 Austrogautieria macrospora
 Austrogautieria manjimupana
 Austrogautieria octorugosa
 Austrogautieria rodwayi

Примітки

Джерела 
 Stewart, E.L.; Trappe, J.M. 1985. The new genus Austrogautieria (Basidiomycotina), segregate from Gautieria. Mycologia. 77:674-687 - P.675

Роди грибів
Агарикоміцети